Aleksandr Selevko (ur. 23 maja 2001 w Jõgevie) – estoński łyżwiarz figurowy pochodzenia ukraińskiego, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), uczestnik mistrzostw świata i Europy, medalista zawodów z cyklu Challenger Series i trzykrotny mistrz Estonii (2020–2022).

Jego rodzice wyemigrowali z Ukrainy do Estonii tuż przed jego narodzinami. Jego ojciec Anatoli jest programistą, zaś matka Galina księgową. Selevko mówi po estońsku i rosyjsku. W 2021 roku zaczął studiować fizjoterapię na Uniwersytecie w Tartu. Ma młodszego brata Michaiła (ur. 2002), który także został łyżwiarzem figurowym i reprezentował Estonię wśród solistów.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Estońscy łyżwiarze figurowi
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Jõgeva
Sportowcy związani z Tallinnem
Urodzeni w 2001